Ha recitato un unico film (La notte dei morti viventi), dopodiché lavorò per qualche anno come cantante e in seguito divenne chiropratico. È morto suicida il 9 settembre 1995 a New Castle in Pennsylvania.

Collegamenti esterni
 

Morti per suicidio